Тисон может означать

Персоналии:

 Тисон, Андре (1885—1963) — французский легкоатлет.
 Тисон, Элой (род. 1964) — испанский писатель.

Другое:

 Тисон — торговое название тиоридазина.
 Тисона —  меч легендарного испанского героя Родриго Диаса де Бивара.